Pilu (Estland), een plaats in Estland
 Pilu (Roemenië), een plaats in Roemenië
 Pilu (raga), een Hindoestaanse raga